Puchar Fidżi w piłce nożnej - piłkarskie rozgrywki pucharowe na Fidżi, organizowane przez Fiji Football Association od 1991 r.

Zwycięzcy

Bibliografia 

 wyniki zawodów

Piłka nożna na Fidżi